Filo ist der Familienname folgender Personen:
 David Filo (* 1966), US-amerikanischer Mitgründer des Internetportals Yahoo
 Paolo Filo della Torre (1933–2014), italienischer Journalist
 Stefania Filo Speziale (1905–1988), italienische Architektin
 Tibor Filo (* 1984), slowakischer Volleyballspieler
 Vladimír Filo (1940–2015), slowakischer Geistlicher und Bischof von Rožňava
 Anfilogino Guarisi (1905–1974), auch Amphilóquio Guarisi Marques, bekannt als Filó, brasilianisch-italienischer Fußballspieler

Filo bezeichnet zudem:
 sehr dünn ausgerollte Teigblätter, siehe dazu Yufka
 Filo (Fechten), eine bestimmte Stoßart beim Fechten

FILO steht als Abkürzung für:
 First in – Last Out (auch Last In – First Out, LIFO), ein Speicher- bzw. Lagerprinzip, siehe Last In – First Out 

Siehe auch:
 FIFO
 Fillo
 Philo

Abkürzung